Історія української літератури - все, що пов'язане з історією української літератури

 Книги
 Історія української літератури (книга, 1923-1995) —  серія з шести книг з історії Михайла Грушевського надрукованих та виданих у 1923-1995 роках.
 Історія української літератури (книга, 1954-1956) — заголовок першої книги з серія з двох книг з історії колективного авторства надрукована та видана у Видавництві Академії наук УРСР у 1954 році.